
Termin -{GDP}- ima više značenja.

 -{GDP}- () je Bruto domaći proizvod.
 -{GDP}- je nukleotid guanozin difosfat ().